Якщо…  — вірш Редь'ярда Кіплінга. 
 Якщо.... — британська драма режисера Ліндсі Андерсона, присвячена життю у британських приватних школах.